Течалотла има више значења:

 Течалотла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Течалотла (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику